Sezonul 1979-1980 al Diviziei A a fost cea de-a 62-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 42-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 12 august 1979 și s-a terminat pe 25 mai 1980. Universitatea Craiova a devenit campioană pentru a doua oară în istoria sa.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Golgheter 

 24    Septimiu Câmpeanu   -  
 23    Marcel Răducanu        -  
 17    Rodion Cămătaru -  
 17    Mihai Costea           -  
 15    Sorin Gângu           -  
 15    Alexandru Terheș       -  
 9     Anghel Iordănescu      -  
 6     Mihail Majearu         -  

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1979 în România
1980 în România